Села:
 Нова Праця — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Нова Праця — Херсонська область, Генічеський район